Тьюкод () — посёлок(надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии. Посёлок занимает площадь 62,22 км². По состоянию на 1 января 2010 года в посёлке проживал 1881 житель.

Ближайший населённый пункт — посёлок Порчальма. Рядом с посёлком Тьюкод протекает река Хомород.

В посёлке Тьюкод в XIV веке была построена церковь. В 1795 году на её месте построили новую церковь в стиле позднего барокко. Также достопримечательностью посёлка является неоклассический дворец барона Кальмана Урая, построенный в XIX веке.

В посёлке имеется консервный завод.

Население

Примечания